Амиран Авданович Карданов (; 19 августа 1976, Чикола, Ирафский район, Северо-Осетинская АССР, РСФСР, СССР) — российский, а затем греческий борец вольного стиля, участник трёх Олимпиад, бронзовый призёр Олимпиады в Сиднее, многократный призёр чемпионатов Европы.

Спортивная карьера 
Вольной борьбой занимается с 11 лет. Является воспитанником детско-юношеской школы села Чикола. В 1994 году Амиран Карданов выиграл золотые медали на чемпионатах России и мира среди юниоров, а в 1995 году стал победителем на чемпионате России среди молодёжи, стал бронзовым призёром Спартакиады народов СНГ. Он был уже в списке кандидатов во взрослую сборную России, которая готовилась к Олимпийским играм в Атланте. Однако, в конце 1995 года Амиран Карданов, решил выступать за Грецию, которая гарантировала ему участие за сборную этой страны на Олимпийских играх в Атланте, однако на том турнире четырёхлетия он выступил неудачно. В 2000 году стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Сиднее. На Олимпийских играх в Афинах занял четвертое место. В июле 2007 года в родном селе Чикола принимал участие в турнире по футболу, посвященный памяти героя Великой Отечественной войны Алихана Макоева.

Спортивные результаты

За Россию 
 Чемпионат мира среди юниоров 1994 —

За Грецию 
 Чемпионат Европы по борьбе 1996 — 7;
 Олимпиада 1996 — 16;
 Чемпионат Европы по борьбе 1998 — ;
 Чемпионат мира по борьбе 1998 — 4;
 Чемпионат Европы по борьбе 1999 — 11;
 Чемпионат Европы по борьбе 2000 — 4;
 Олимпиада 2000 — ;
 Чемпионат Европы по борьбе 2001 — ;
 Чемпионат мира по борьбе 2001 — 10;
 Чемпионат Европы по борьбе 2002 — 11;
 Чемпионат мира по борьбе 2002 — 13;
 Чемпионат Европы по борьбе 2003 — ;
 Чемпионат Европы по борьбе 2004 — 4;
 Олимпиада 2004 — 4;
 Чемпионат Европы по борьбе 2006 — ;
 Чемпионат мира по борьбе 2006 — 10;
 Чемпионат мира по борьбе 2007 — 21;
 Чемпионат Европы по борьбе 2008 — 17;

Примечания

Ссылки 
 

Борцы России
Борцы Греции
Борцы на летних Олимпийских играх 1996 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2000 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2004 года